

Geografia 
 Khairi – villaggio di Tehsil Mirpur in Pakistan

Persone 
 Abderrazak Khairi – allenatore di calcio ed ex calciatore marocchino, centrocampista
 Tareq Khairi Hussein – ex cestista egiziano